SDD steht für:

 Sammlung Deutscher Drucke
 Same Day Delivery
 SEPA Direct Debit, Lastschriftzahlverfahren im Europäischen Zahlungsraum (SEPA)
 Software Design Description, Software Design Beschreibung nach IEEE
 Stiftung Deutsche Depressionshilfe
 Sudanesischer Dinar, als Währungscode nach ISO 4217
 Siliziumdriftdetektor

SDD